Rautenfeld ist der Familienname von:

 Berens von Rautenfeld (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht
 Arndt von Rautenfeld (1906–1996), deutscher Kameramann
 Harald von Rautenfeld (1893–1975), deutschbaltischer Journalist und Diplomat
 Johann Georg Berens von Rautenfeld (1741–1805), russischer Generalleutnant
 Klaus von Rautenfeld (1909–1982), deutscher Kameramann
 Paul von Rautenfeld (1865–1957), Schweizer Beamter, Ethnologe und Zoologe

Rautenfeld ist frühere Ortsname von:
 Ķegums in Lettland